Хадид — многозначное имя собственное.

Персоналии 
 Хадид, Анвар (род. 1999) — американский музыкант и модель.
 Хадид, Белла (род. 1996) — американская модель.
 Хадид, Джиджи (род. 1995) — американская модель, актриса и телеведущая.
 Хадид, Заха (1950—2016) — британский архитектор, дизайнер.
 Хадид, Иоланда (род. 1964) — бывшая голландская модель, мать Анвара, Джиджи и Беллы Хадид.

Топоним 
 Хадид (Израиль) — мошав в Центральном округе Израиля.